Фридрих Вильгельм Гогенцоллерн-Гехингенский (; 20 сентября 1663, Хехинген — 14 ноября 1735, там же) — четвёртый владетельный князь Гогенцоллерн-Гехингена (1671—1730) и имперский генерал-фельдмаршал (13 июня 1707).

Биография 
Фридрих Вильгельм был старшим сыном князя Филиппа Гогенцоллерна-Гехингенского (1616—1671), правившего в 1661—1671 годах, от брака с Марией Сидонией Баденской (1635—1686), дочерью маркграфа Германа Фортуната фон Баден-Родемахерна (1595—1665).

24 января 1671 года после смерти своего отца 7-летний Фридрих Вильгельм унаследовал княжеский престол в Гогенцоллерн-Гехингене. Вначале несовершеннолетний князь находился под опекой своей матери Марии Сидонии. Затем он находился на воспитании у принца Баденского и получил военное образование в Вене. В конце 1681 года князь Фридрих Вильгельм стал самостоятельно править в своём княжестве.

Фридрих Вильгельм Гогенцоллерн-Гехингенский имел чин генерал-фельдмаршала имперской армии и командовал собственным кирасирским полком, носившим его имя. В 1682 году князь участвовал в подавлении восстания в Венгрии и в разгроме османской армии в битве при Сланкамене (1691).

В 1692 году император Священной Римской империи Леопольд I Габсбург пожаловал высший имперский княжеский титул (Fürst) князю Фридриху Вильгельму и его наследникам. В октябре 1702 года после разгрома австрийской армии в битве при Фридлингене князь попал во французский плен, но через некоторое смог освободиться. В 1704 году князь Фридрих Вильгельм Гогенцоллерн-Гехингенский участвовал в разгрома французов в битве при Бленхейме. В том же 1704 году под командованием генерал-фельдмаршала Зигберта Хейстера князь участвовал в подавлении нового восстания в Венгрии.
 
С разрешения императора Священной Римской империи князь Фридрих Вильгельм заключил соглашение с курфюрстом Бранденбурга о Бургграфстве Нюрнберг и стал одним из первых получателей прусского Ордена Чёрного Орла.

В 1730 году Фридрих Вильгельм отказался от престола в пользу своего старшего сына Фридриха Людвига.

Браки и дети 
Фридрих Вильгельм был дважды женат. 22 января 1687 года в Вене первым браком женился на Марии Леопольдине Людовике (11 апреля 1666 — 8 мая 1709), дочери графа Георга Людвига фон Зинцендорфа. Дети от первого брака:

 Фридрих Людвиг (1 сентября 1688 — 4 июня 1750), князь Гогенцоллерн-Гехинген (1730—1750)
 Луиза Эрнестина Фредерика (7 января 1690 — 21 октября 1720), муж с 1713 года князь Франц Антон фон Ламберг (1678—1759)
 Шарлотта (род. и ум. 26 декабря 1692)
 Кристина Эберхардина Фредерика (3 марта 1695 — 2 декабря 1754), аббатиса в Мюнстербильзене
 София Иоганна Фредерика (16 февраля 1698 — 2 мая 1754), аббатиса в Мюнстербильзене
 Фридрих Карл (род. и ум. в январе 1697)

7 сентября 1710 года в Гехингене вторично женился на баронессе Максимилиане Мадлене Лютцауской (11 июля 1690 — 8 сентября 1755), дочери барона Георга Генриха Лютцауского. Император Карл VI пожаловал ей после брака титул «графини фон Хомбург». Дети от второго брака:

 Эберхард Герман Фридрих (13 сентября 1711 — 10 октября 1726), граф Гогенцоллерн
 Мария Максимилиана (2 марта 1713 — 19 ноября 1743), муж с 1741 года граф Инноценц Карл Август фон Кюнигл (1714—1764).

Примечания

Литература 
 E. G. Johler: Geschichte, Land- und Ortskunde der souverainen teutschen Fürstenthümer Hohenzollern, Hechingen und Sigmaringen. 1824, S. 56 ff. (Digitalisat)
 Gustav Schilling: Geschichte des Hauses Hohenzollern, in genealogisch fortlaufenden Biographien aller seiner Regenten von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten, nach Urkunden und andern authentischen Quellen, F. Fleischer, 1843, S. 245 ff.

Князья Гогенцоллерн-Гехингена
Австрийские генерал-фельдмаршалы
Участники войны за испанское наследство